Sin City může být:

 Sin City – komiks Franka Millera a jeho filmové zpracování Sin City – město hříchu
 Město hříchu (film) – ghanské mysteriózní drama z roku 2019, scénář a režie Pascal Amanfo
 Město hříchu (Harold Robbins) – kniha Harolda Robbinse z roku 2002